24-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 12 клубов. Турнир проводился с 15 марта по 8 ноября 2015 года.

Чемпионский титул защитила «Астана». По итогам прошлого сезона Премьер-лигу покинул «Спартак» (Семей). Вместо него в этом сезоне участвовал «Окжетпес» (Кокшетау).

Регламент

2 этапа 
Чемпионат проводился в 2 этапа.

На первом этапе команды сыграли традиционный двухкруговой турнир из 22 туров (каждый клуб провёл по 2 матча — по одному дома и в гостях).

На втором этапе команды разделились на 2 группы. Первые 6 клубов по итогам первого этапа сыграли между собой в 2 круга, разыграв места с 1-го по 6-е.

Остальные 6 команд также сыграли между собой в 2 круга, разыграв места с 7-го по 12-е.

При этом очки, набранные каждым клубом на первом этапе, делятся пополам. В случае, если команда наберёт нечётное количество очков, округление производится в большую сторону до целого числа.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Казахстана на участие в еврокубках была следующей:

Эти позиции не окончательные. Они могут меняться по итогам розыгрыша Кубка Казахстана-2015, а также в зависимости от того, какие команды и из каких стран выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы-2015/2016. Итоговое распределение мест в еврокубках см. ниже.

Участники чемпионата 
 Состав участников чемпионата определяется Исполкомом.
 Количественный состав чемпионата — 12 клубов.
 Команда, занявшая по итогам чемпионата 12-е место, в сезоне-2016 будет выступать в Первой лиге, ей на смену придет победитель Первой лиги 2015 года.
 Клуб, который займёт 11-е место, сыграет переходный матч со второй командой Первой лиги.
 Клубы, завоевавшие право по итогам сезона выступать в чемпионате и отказавшиеся от данного права, могут быть заменены другими командами по решению Исполкома.

Определение мест в случае равенства очков 
В соответствии с регламентом чемпионата, в случае равенства очков у двух и более команд их места в турнирной таблице во время проведения чемпионата определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

В случае равенства очков у двух и более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой таблице определяются жребием.

В случае равенства очков в итоговой таблице чемпионата у двух команд, набравших их наибольшее количество, чемпион определяется в дополнительном матче между этими командами.

В случае равенства очков более чем у двух команд, чемпион определяется по стандартным критериям в турнирной таблице, указанным выше, за исключением жребия.

При абсолютном равенстве всех этих показателей чемпион определяется в дополнительном турнире данных команд.

Требования к составам команд 
 Для участия в чемпионате каждая команда вправе заявить до 25 футболистов независимо от возраста.
 Каждый клуб вправе заявить не более 8 не воспитанников казахстанского футбола, а на поле может быть не более 5 из них.
 При этом команда должна обеспечить постоянное наличие в заявке не менее 10 игроков, являющихся воспитанниками.
Примечание: Настоящее требование не распространяется на не воспитанников, которые принимали участие в официальных матчах в составе национальной сборной Казахстана.

Также требование не распространяется на не воспитанников, имеющих действующий трудовой договор, срок действия которого включает в себя участие в чемпионате или Первой лиге сезона 2014 года.
 На протяжении всего матча чемпионата в составе команды на поле должен находиться как минимум 1 игрок в возрасте не старше 1994 года рождения, являющийся воспитанником.

Периоды регистрации игроков 
Регистрационные периоды, то есть сроки, в которые разрешается переход игроков из команды в команду и заявка новых игроков, установлены следующим образом:
 1-й период — с 27 января по 3 апреля 2015 года;
 2-й период — с 10 июня по 7 июля 2015 года.

Молодёжный турнир 
Параллельно с основным чемпионатом проводится турнир молодёжных команд. Каждый клуб-участник чемпионата выставляет молодёжную команду, состоящую из игроков не старше 1994 года рождения.

Матчи молодёжных команд проводятся, как правило, накануне матчей взрослых команд или в тот же день перед матчем взрослых команд.

Участники

Изменения 
По итогам сезона-2014 Премьер-лигу покинул:
 «Спартак» (Семей) — 12-е место

Из Первой лиги квалифицировался:
 «Окжетпес» (Кокшетау) — 1-е место

Стадионы

География соревнования

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Итоговые таблицы

Первый этап

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Распределение мест по турам

Результаты матчей 

 Курсивом выделен технический результат

Второй этап

Турнир за 1-6-е места 

 * В скобках указано количество очков, без деления пополам

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Распределение мест по турам

Результаты матчей

Турнир за 7-12-е места 

 * В скобках количество очков, без деления пополам

Распределение мест по турам

Результаты матчей

Переходный матч

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Вратари 

ГП — всего пропущено голов, М — количество матчей, М0 — Матчей на ноль, ЗИ — пропущено голов за игру.

Рекорды в чемпионате

Голы 
 Самая крупная победа хозяев (+4):
 07/03/2015 «Кайрат» 4:0 «Тобол»
 05/04/2015 «Кайрат» 4:0 «Окжетпес»
 25/04/2015 «Кайрат» 4:0 «Шахтёр»
 03/05/2015 «Астана» 4:0 «Тобол»
 Самая крупная победа гостей (+5):
 05/07/2015 «Шахтёр» 0:5 «Кайрат»
 Наибольшее количество голов в одном матче, забитых одной командой (5):
 05/07/2015 «Шахтёр» 0:5 «Кайрат»
 24/08/2015 «Кайрат» 5:2 «Иртыш»
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 19/04/2015 «Астана» 4:3 «Кайрат»
 24/08/2015 «Кайрат» 5:2 «Иртыш»

Посещаемость 
 Наибольшее количество зрителей (16 000):
 16/05/2015 «Кайрат» 0:1 «Астана»
 Наименьшее количество зрителей (500):
 21/03/2015 «Окжетпес» 2:0 «Жетысу»

Лучшие футболисты

Футболист месяца

Итоговые таблицы турниров молодёжных команд

Первый этап (Турнир дублирующих составов)

Второй этап (Кубок ПФЛ)

Группа 1

Группа 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Регламент Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-Лиги на 2015 год
 Страница Первой лиги на сайте ПФЛ

2015
Футбол в Казахстане в 2015 году
Казахстан